10. etape af Vuelta a España 2020 var en 185 km lang , som blev kørt den 30. oktober 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

10